Silvan Lüssy, né le  à Thoune, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier ou de centre.

Carrière 
Originaire de l'Oberland bernois, Silvan Lüssy fait ses gammes dans le club emmentalois du SC Langnau Tigers. Il quitte rapidement l'Ilfis pour rejoindre le club de la capitale, le CP Berne, avec qui il donne ses premiers coups de patins en LNA, lors de la saison 1999-1998. N'ayant pas sa place dans l'effectif bernois, il rejoint la LNB et les GCK Lions. Il ne reste à Küsnacht qu'une seule saison, car il est alors embauché par Fribourg-Gottéron pour la saison 2000-2001.

Son premier séjour sur les bords de la Sarine dure trois saisons, et ne parvient toujours pas à se faire une place en première division. Il est même prêté, lors de la saison 2002-2003 pour une quinzaine de matchs au HC Olten.

Il quitte alors la LNA en posant son baluchon à Viège, pour quatre saisons. Il part ensuite à Lausanne, puis à Langenthal. Dominant en deuxième division, Silvan Lüssy effectue même des piges en LNA, à Genève et à Davos.

Après sept ans de purgatoire, Silvan Lüssy retrouve, lors de la saison 2010-2011, une place de titulaire en LNA, à Fribourg-Gottéron. Il prolonge son contrat avec les Dragons en  mais retourne à Langenthal à la fin de la saison 2011-2012.

Carrière internationale 
Silvan Lüssy a représenté la Suisse lors des championnats du monde junior en 2000.

Statistiques en club

Statistiques internationales

Notes et références 

Naissance en septembre 1980
Naissance à Thoune
Sportif bernois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Viège
Attaquant de hockey sur glace